Тип «Эссекс»  — серия тяжёлых ударных авианосцев США периода Второй мировой войны. Спроектированы в 1938—1940 годах, при этом первоначально предполагалось построить лишь один корабль этого типа, в дополнение к авианосцам типа «Йорктаун». Однако уже вскоре были заказаны ещё два, а вступление США в войну в декабре 1941 года потребовало массовой постройки авианосцев, в качестве которых, как наиболее современный, был выбран тип «Эссекс». В общей сложности с 1940 по 1945 были построены 24 авианосца типа «Эссекс», что сделало их как наиболее многочисленной серией авианосцев в истории, не считая эскортных, так и наиболее многочисленной серией военных кораблей водоизмещением более 20 000 т.

Первый из авианосцев типа «Эссекс» вступил в строй в декабре 1942 года, а в 1943 году они стали основным типом тяжёлых авианосцев США и активно использовались вплоть до конца войны, причём при этом ни один из них не был потерян, хотя несколько из авианосцев получали серьёзные повреждения. В первые послевоенные годы 14 из них были выведены в резерв, при этом часть из него уже не выводилась. В 1949—1953 годах большинство из них прошли капитальную модернизацию, при этом модернизированные корабли стали известны также как тип «Орискани», по имени первого из них, перестроенного ещё на стапеле. В таком виде они использовались в ряде послевоенных конфликтов, включая Корейскую и Вьетнамскую войны, но в конце 1960-х — начале 1970-х большинство из этих морально устаревших кораблей было снято с вооружения. Лишь один из них, «Лексингтон», оставался в строю в роли учебного авианосца вплоть до 1992 года.

Энергетическая установка 
  
Установка была унифицирована с аналогичной установкой лёгкого крейсера «Атланта» и представляла собой как бы удвоенный вариант последней: четыре главных агрегата и восемь паровых котлов вместо двух и четырёх на крейсере. Каждый из ГТЗА фирмы «Вестингауз» работал на свой гребной винт. По сравнению с примененными на крейсере котлы авианосца отличались пониженным давлением (39,5 атм).
Зубчатые редукторы были основным источником неполадок, а шум при их работе достигал 125 децибел.

Представители

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .

Примечания

Ссылки